Dörendahl ist der Familienname folgender Personen:

 Linda Dörendahl (* 1984), deutsche Volleyballspielerin, Schwester von Sven Dörendahl
 Sven Dörendahl (* 1973), deutscher Volleyballspieler, Bruder von Linda Dörendahl